Кабановский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Жлобинского района Гомельской области Республики Беларусь.

История 
Присоединён к Новомарковичскому сельсовету 28 ноября 2013 года.

Состав 
Кабановский сельсовет включал 4 населённых пункта:
 Великий Лес — деревня.
 Кабановка — деревня.
 Ляды — деревня.
 Отрубы — деревня.

Все населённые пункты переданы Новомарковичскому сельсовету в 2013 году.

Примечания

Ссылки 
 Жлобинский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Жлобинского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании